Эдучанка — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области России.

География 
Посёлок находится в 80 км от центра района.

Население

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Эдучанскому муниципальному образованию Усть-Илимского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Илимского района